Dawid Razi’el
 Ester Razi’el-Na’or
 Ramat Razi’el